Cicne (fill d'Estènel)
 Cicne (fill d'Apol·lo)
 Cicne (fill d'Ares)
 Cicne (fill de Posidó)
 Cicne (pare de Tenes)